Molekulska formula -{C8H12N4O5}- se može odnositi na:

 Azacitidin
 Ribavirin